Rigsdag har flere betydninger:

Danmark 
 Rigsdagen − fra 1849 til 1953 betegnelsen i Danmark for det samlede parlament, altså Folketinget og Landstinget under ét.
 Stændermøde – Stændermøder er også af og til kaldt rigsdagen

Sverige 
 Riksdagen − det svenske parlament hedder Riksdagen

Finland 
 Riksdagen − det finske parlament hedder også Riksdagen på finlandssvensk. På finsk hedder det Eduskunta.

Tyskland 
 Reichstag - betegnelsen for det tyske parlament frem til afslutningen af 2. verdenskrig. Betegnelsen dækker over
 Rigsdagen (Det tysk-romerske Rige) − forsamlingen af priviligerede fra rigets højeste politiske stand, rigsstanden.
 Rigsdagen i Worms − Wormser Reichstag, Reichstag zu Worms. Sædvanligvis menes rigsdagen i 1521, som endte med at Martin Luther blev erklæret fredløs.
 Frankfurtparlamentet − parlament i forbindelse med Revolutionerne i 1848
 Rigsdagen (Det nordtyske forbund) − parlament for Det nordtyske forbund i 1867 efter Den preussisk-østrigske krig; det virkede til grundlæggelsen af Det Tyske Kejserrige i 1871.
 Rigsdagen (Det tyske kejserrige) − rigsdagen under det tyske kejserrige fra 1871 til 1918; det havde sit retslige grundlag i Tysklands forfatning af 16. april 1871.
 Rigsdagen (Weimarrepublikken) − parlament for Weimarrepublikken 1919 – 1933. Ved fredsslutningen i 1945 og Tysklands deling ophørte Rigsdagen.

Siden 1949 findes forbundsdagen.

Se også 
 Rigsdagsbygningen